Національний гімн Султанату Оман (نشيد وطني عماني) прийнятий в 1970 році, виправлений 6 листопада 1996 року.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Оману
 Прапор Оману
 Нашид

Посилання 
 Інструментальна версія на сайті Бі-Бі-Сі у формат RealAudio.
 Вокальна версія на сайті «Himnuszok» («Гімни») у форматі mp3.

Національні символи Оману
Оман
Оман
Пісні 1970
Музика Оману